

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawwa
 Księży Dwór – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim, w gminie Działdowo
 Księży Dwór – część wsi Leśniewo w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Srokowo